Moris Michajłowicz Kwitiełaszwili, ros. Морис Михайлович Квителашвили (ur. 17 marca 1995 w Moskwie) – gruzińsko-rosyjski łyżwiarz figurowy reprezentujący Gruzję, startujący w konkurencji solistów. Uczestnik igrzysk olimpijskich (2018, 2022), brązowy medalista mistrzostw Europy (2020), medalista zawodów z cyklu Grand Prix i Challenger Series, mistrz Gruzji (2018).

W 2018 roku Kwitiełaszwili został pierwszym medalistą zawodów z cyklu Grand Prix reprezentującym Gruzję (Rostelecom Cup 2018).

Jego rodzice byli gruzińskimi emigrantami w Rosji. Jego ojciec był kolarzem, zaś matka łyżwiarką figurową.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Gruzińscy łyżwiarze figurowi
Gruzińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2019
Ludzie urodzeni w Moskwie
Urodzeni w 1995